Éli Lotar, un fotógrafo y cineasta francés que participó en el movimiento surrealista
 LOTAR Eilat, una unidad militar de operaciones especiales de las FDI